ZKE steht für:
 Flughafen Kashechewan, Ontario, Kanada (IATA-Code)
 Zeche Königin Elisabeth, historisches Steinkohlebergwerk in Essen
 Zentrum für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit
 Zentrum für Kraftfahrzeugelektronik, Westsächsische Hochschule Zwickau

Abkürzung